Miracle ist der Familienname folgender Personen:

 Berniece Baker Miracle (1919–2014), US-amerikanische Autorin und Schwester der Schauspielerin Marilyn Monroe
 Irene Miracle (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Mona Rae Miracle (* 1939), US-amerikanische Schriftstellerin

Miracle steht:

 Amer al-Barkawi (* 1997), jordanisch-polnischer E-Sportler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Miracle (Bell County, Kentucky)
 Miracle (Lincoln County, Kentucky)
 Miracle Hot Springs (Kalifornien)
 Miracle Run (West Virginia)
 Miracle Valley (Arizona)

Filme:
 The Miracle (1959), deutscher Titel Die Madonna mit den zwei Gesichtern
 The Miracle (1991), deutscher Titel Miracle – Ein geheimnisvoller Sommer
 Miracle (2004), deutscher Titel Miracle – Das Wunder von Lake Placid

Musik:
 Miracle (Lied), Lied der aserbaidschanischen Sängerin Səmra Rəhimli

Siehe auch:
 The Miracle, Studioalbum der britischen Rockgruppe Queen
 Miracles (1989), Hongkong-Film von Jackie Chan
 The Miracles, US-amerikanische Soulgruppe
 Das Mirakel, Bühnenwerk Karl Gustav Vollmoellers
 Das Mirakel (1912), Stummfilm, basierend auf Vollmoellers Werk
 Le Miracle (* 2001), englisches Vollblutpferd
 Miracle-Argument, Argument für den wissenschaftlichen Realismus
 Orlando Miracle, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise